SKSF kan syfta på:
Sveriges kristna socialdemokraters förbund
Skånes seglarförbund
Stockholms kvinnors skytteförening
Sveriges Kyrkosångsförbund
Svenska Kitesurfing Förbundet